Brochów est le nom :
 de la gmina de Brochów, dans le powiat de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Brochów, chef-lieu de cette gmina